Tratado de Kalisz (1343) - firmado entre os Cavaleiros Teutônicos e o [[Reino da Polônia (1025-1385)
 Tratado de Kalisch ou Kalisz (1813) - firmado entre o Reino da Prússia e o Império Russo

Kalisz